Актазики () — деревня в Менделеевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Входит в состав Монашевского сельского поселения.

География 
Деревня находится на реке Возжайка, в 20 километрах к северу от города Менделеевск.

История 
Деревня основана в XVII веке. 

В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, извозом. В XVIII веке близ Актазиков действовал медный рудник. 

До 1920 года деревня входила в Кураковскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. С 1921 года в составе Елабужского, с 1928 года — Челнинского кантонов ТАССР. С 10 августа 1930 года в Елабужском, с 10 февраля 1935 года в Бондюжском, с 1 февраля 1963 года в Елабужском, с 15 августа 1985 года в Менделеевском районах.

Население

Экономика 
Свиноводство.

Социальная инфраструктура 
Начальная школа, клуб.

Примечания 

Населённые пункты Менделеевского района